A 2008-as Superbike portugál nagydíj volt a Superbike világbajnokság tizennegyedik, a Supersport világbajnokság tizenharmadik futama. A versenyt a Portimaóban rendezték október 31. és november 2. között.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

P
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Motorversenyzés Portugáliában